Geraubte Kinder steht für:

 Niños robados (span. geraubte Kinder) während des Franko-Regimes
 Geraubte Kinder – vergessene Opfer, deutscher Verein 
 Baby Thieves – Geraubte Kinder (Missing Children: A Mother’s Story), US-amerikanischer Fernsehfilm von Dick Lowry (1982)